Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 471 dans le monde.

 Route fédérale 471 en Allemagne
 BR-471 au Brésil 
 Interstate 471 aux États-Unis 
 Route régionale 471 en Finlande
 Route nationale 471 en France
 Route européenne 471 en Ukraine